Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Hrála se mezi 22. až 26. květnem 2017 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros.

Účastnilo se jí sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo sedmnáct do navazujícího mužského singlu. Šestnáct řádně a ruský tenista Andrej Rubljov jako tzv. šťastný poražený po odstoupení krajana Dmitrije Tursunova z hlavní soutěže.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Andrej Rubljov

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017